Рабанера-дель-Пинар ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 32,84 км². Население — 131 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Rabanera del Pinar

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса